Kinta steht für:

 Kinta (Distrikt), Distrikt in Malaysia
 Sungai Kinta, Fluss in Malaysia
 Kinta (Benin), Department in Benin
 Kinta (Oklahoma), Stadt in Oklahoma
 Kinta Tamaoka, japanischer Wrestler
 Kinta Kellas, malaiisches Unternehmen
 Kinta 1881, malaiischer Film
 Kinta rubber works, malaiisches Unternehmen
 Einen weiblichen Vornamen

Siehe auch:
 Kinda